João Cândido Maia foi um ensaísta, historiador, contista, romancista e jornalista brasileiro.

Redator do jornal Pampa entre 1883 e 1885, colaborou com o jornal A Idéia, diretor do jornal O Farol em 1885. Também escreveu para A Federação e Correio do Povo.

Foi inspetor regional de Instrução Pública e um dos fundadores da Academia Riograndense de Letras.

Obras
A adúltera, teatro, estreada em Porto Alegre em 1887
História do Rio Grande do Sul para o ensino cívico, 1898

Fontes
A heroificação dos republicanos gaúchos nos compêndios de História do RS durante a Primeira República

Ensaístas do Brasil
Historiadores do Brasil
Contistas do Rio Grande do Sul
Romancistas do Brasil
Autores de livros didáticos do Brasil
Escritores do Rio Grande do Sul
Membros da Academia Rio-Grandense de Letras
Jornalistas do Rio Grande do Sul